La nazionale di pallacanestro rumena Under 20, ex nazionale rumena Juniores e nazionale rumena Under 22, è una selezione giovanile della nazionale rumena di pallacanestro, ed è rappresentata dai migliori giocatori di nazionalità rumena di età non superiore ai 20 anni.

Partecipa a tutte le manifestazioni internazionali giovanili di pallacanestro per nazioni gestite dalla FIBA.

Storia
Nel corso degli anni questa selezione ha subito alcuni cambiamenti nel nome, dovuti agli adeguamenti nelle normative della FIBA in fatto di classificazione delle categorie giovanili.

Agli inizi la denominazione originaria era nazionale Juniores, in quanto la FIBA classificava le fasce di età sotto i 22 anni con la denominazione "juniores". In seguito, denominazione e fasce di età sono state equiparate, divenendo nazionale Under 22. Dal 2000, la FIBA ha modificato nuovamente il tutto, equiparando sotto la dicitura "under 20" sia denominazione che fasce di età. Da allora la selezione ha preso il nome attuale.

Partecipazioni

FIBA EuroBasket Under-20 
1992 - 9°
2018 - 16°

Formazioni

Collegamenti esterni 
 

Romania
Under 20